Mustla kan syfta på följande platser:

Estland 

 Mustla, Järvamaa, Paide kommun
 Mustla, Pärnumaa, Saarde kommun, 
 Mustla, Viljandimaa, Tarvastu kommun, 
 Mustla, Laimjala kommun, Ösel
 Mustla, Pihtla kommun, Ösel
 Mustjala, Ösel, Mustjala kommun, 

Robotskapade Estlandförgreningar